undekan
 lista izomerów undekanu